Mittertal steht für folgende Orte:

 Mittertal (Gemeinde Gosau), Ortsteil von Gosau, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Mittertal (Gemeinde Radmer), Ortschaft in Radmer, Bezirk Leoben, Steiermark
 Antholz Mittertal, Ortschaft in Rasen-Antholz, Südtirol

Siehe auch:
 Mitteltal, Teilort von Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg